Ootje Oxenaar (1929-2017), Nederlands graficus, ontwerper van Nederlandse bankbiljetten
 Rudi Oxenaar (1925-2005), Nederlands museumdirecteur, van het Kröller-Müller Museum